Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Privé – Saona e Loira
Saint-Privé – Yonne